Aporrhais pespelicanis är en snäckart som beskrevs av Carl von Linné 1758. Aporrhais pespelicanis ingår i släktet Aporrhais och familjen Aporrhaididae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
pespelicanis